Tin Pan Alley – nome dato all'industria musicale newyorkese tra la fine del diciannovesimo secolo e l'inizio del ventesimo secolo

Film
Tin Pan Alley – film del 1919 diretto da Frank Beal
Tin Pan Alley – cortometraggio del 1926 diretto da Julian Ollendorff
Tin Pan Alley – cortometraggio del 1929 diretto da Murray Roth
Tin Pan Alley – film del 1951 diretto da Terry Ashwood